Colocasia gigantea är en kallaväxtart som först beskrevs av Carl Ludwig von Blume, och fick sitt nu gällande namn av Joseph Dalton Hooker. Colocasia gigantea ingår i släktet Colocasia och familjen kallaväxter. Inga underarter finns listade.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kallaväxter
gigantea